Paul Green est le nom de plusieurs personnalités :
  (1894-1981), dramaturge américain ;
 Paul Green (1983-), joueur de football irlandais ;
 Paul Green (1972-2022), joueur et entraîneur de rugby à XIII australien.